Příjmení Diels nosí více osobností:

 Hermann Diels (1848–1922), německý klasický filolog, historik dějin filozofie, religionista a vydavatel
 Ludwig Diels (1874–1945), německý botanik
 Otto Diels (1876–1954), německý chemik
 Rudolf Diels (1900–1957), německý politik, v letech 1933–1934 šéf gestapa

Externí odkazy 
 

Německá příjmení